Бланка од Наваре (, 1331 - Neaufles-Saint-Martin, 5. октобар 1398)
је био краљ Француска из династије Евре. Била је кћерка Филипа III од Наваре и Хуана II од Наваре.

Породично стабло 

Рођени 1331.
Умрли 1398.
Династија Евре
Династија Евре